Steninae MacLeay, 1825 — одно из подсемейств жуков-стафилинид.

Описание 
Задние тазики широко расставлены. Усики прикрепляются на переднем крае лба между глазами. Глаза очень крупные и выпуклые. Формула лапок 5—5—5.
Представители рода Stenus известны тем, что способны плавать (бегать) по водной поверхности, развивая при этом скорость до 75 см в секунду.

Палеонтология 

Древнейшие представители подсемейства с характерной модификацией нижней губы, служащей для захвата добычи, были найдены в меловом бирманском янтаре.

Систематика 
 Род Adamostenus
 Род Dianous Samouelle, 1819
 Род Stenus Latreille, 1796
 Подрод S. (Hemistenus)
 Подрод S. (Hypostenus)
 Подрод S. (Nestus)
 Подрод S. (Parastenus)
 Подрод S. (Stenus)
 Подрод S. (Tesnus)
 Incertae sedis

Примечания

Литература 
 Herman, L.H. 2001: Catalog of the Staphylinidae (Insecta, Coleoptera): 1758 to the end of the second millennium. IV. Staphylinine group (part 1) Euaesthetinae, Leptotyphlinae, Megalopsidiinae, Oxyporinae, Pseudopsinae, Solieriinae, Steninae. // Bulletin of the American Museum of Natural History, (265): 1807–1220.

Ссылки 
 Подсемейство Steninae — атлас стафилинид (Staphylinidae) России и сопредельных стран

 
Подсемейства насекомых